Voici la liste des planètes mineures numérotées de 273001 à 274000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 273001 à 274000

273001-273100

273101-273200

273201-273300

273301-273400

273401-273500

273501-273600

273601-273700

273701-273800

273801-273900

273901-274000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000